Société d’anthropologie (Anthropologische Gesellschaft) steht für:

 Société d’anthropologie de Paris, Frankreich
 Société d’anthropologie de Bruxelles, Belgien